Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 904 dans le monde.

 Route régionale 904 en Finlande
  dans certains départements, en France